Fernando Alonso puede referirse a varias personas:

 Fernando Alonso, piloto español de automovilismo. 
 Fernando Alonso, ingeniero español y presidente de la sección de pruebas de vuelo de Airbus.
 Fernando Alonso, bailarín del Ballet Nacional de Cuba.
 Fernando Alonso, escritor español.
 Casas de Fernando Alonso, localidad española de la provincia de Cuenca.
 Fernando Alonso Casares, director y guionista de cine español.
 Fernando Alonso, actor mexicano